Johann Georg Schmidt peut désigner :

 Johann Georg Schmidt (1675-1720)
  (vers 1685-1748), peintre ;
 Johann Georg (Wienerschmidt) Schmidt (1691 ou 1694 - 1765), peintre autrichien ;
 Johann Georg Schmidt (1694-1767), peintre et graveur ;
 Johann Georg Schmidt, peintre du .

Références